Ханс Уо́ррен Кри́сти (, род. 4 ноября 1975 года, Белфаст) — канадский актёр северо-ирландского происхождения. Наиболее известен по ролям на телевидении, среди которых Рэй Катальдо в «Дороге в осень», Эйдан «Грегги» Стивилетто в «Счастливом город» и Кэмерон Хикс в «Людях Альфа».

Биография 
Уоррен Кристи родился в Белфасте, Северная Ирландия, но большую часть своего детства провел в Лондоне, Онтарио. Он уехал из Лондона в Уинсорский университет после того, как его пригласили играть в канадский футбол. Именно во время обучения в Уинсоре Кристи всерьез заинтересовался актёрской профессией. Для того, чтобы сосредоточиться на карьере, он переехал в Ванкувер, где вскоре нашёл возможность стать актёром.

Личная жизнь 
В настоящее время Кристи живёт в Ванкувере, Канада. Женат на актрисе Соне Саломяа.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактёры Канады